Een verkeersweg:
N274 (België)
N274 (Frankrijk)
N274 (Nederland), zie Provinciale weg 274
N274 (Zwitserland)